Schlips bezeichnet 
 in Deutschland eine Krawatte
 in der Schweiz einen Querbinder.